Łysica (614 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w Górach Świętokrzyskich, 
 Łysica (666 m n.p.m.) – szczyt w Górach Wałbrzyskich, 
 Łysica (157,7 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Wałeckiej, położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek
 Łysica (76,5 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Gryfickiej, położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Gościno
 Łysica – dawna nazwa miasta Krynica Morska
 Łysica – gromada z siedzibą w obecnej Krynicy Morskiej 
 Łysica (704 m n.p.m.) – masyw w Beskidzie Śląskim, położony w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza

Zobacz też 
 Wielka Łysica – wieś na Białorusi, obwód miński, rejon nieświeski
 Łysica Bodzentyn